

Hydronyme 
 Le Mercoire, ou Cheylard, est un ruisseau du département de la Lozère et un affluent du ruisseau des Rebaudes, donc un sous-affluent de la Loire par l'Allier.

Toponymes 
 L’abbaye de Mercoire est une abbaye cistercienne située sur la commune du Cheylard-l'Évêque en Lozère. Elle a été fondée avant 1200 et est située en plein cœur de la forêt de Mercoire, au pied du Moure de la Gardille, proche de la source de l'Allier.

 La forêt de Mercoire est un massif forestier situé en Margeride dans le département de la Lozère et qui s'étend sur plus de .

 Saint-Flour-de-Mercoire est une commune française, située dans le département de la Lozère et la région Languedoc-Roussillon. Ses habitants sont appelés les Saint-Flouriens.

Homonymie de toponyme